Dalcera  — род бабочек из семейства Dalceridae. Неотропика. Вредители кофейного дерева.

Распространение 
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, тропические влажные леса.

История открытия 
Таксон был впервые выделен в 1854 году немецким энтомологом Готтлибом Августом Геррих-Шеффером (Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer, 1799—1874) на основании типового вида .

Описание 
Среднего размера молевидные волосистые бабочки. Размах крыльев самцов от 16 до 21 мм (у самок от 20 до 26 мм). Основная окраска крыльев оранжевая. Время лёта отмечено практически круглый год. Таксон Dalcera сходен с родом Dalcerina, отличаясь раздельными жилками R1 и R2-3 переднего крыла.

Хозяева 
Бабочки вида  развиваются на растениях Coffea, Eremanthus glomerulatus, Erythroxylum deciduum, Metrodorea pubescens, Ouratea hexasperma, Pouteria ramiflora, Qualea parviflora.

Виды

Примечания

Литература 
 Miller, S. E. (1994). Systematics of the Neotropical moth family Dalceridae (Lepidoptera). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 153(4): 1-495/

Ссылки 
 Dalcera. eol.org
 Dalcera at Tolweb

Dalceridae
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых